El término Iglesias puede referirse a:

Acepción común y frecuente 
 Iglesias, plural de iglesia.
 Iglesias, edificios con el uso de templo cristiano.
 Iglesias, conjunto o congregación de creyentes, ya sea de modo total o particular.

Homonimia 
 Alejandro de la Iglesia Mendoza (1965-), también conocido como Álex de la Iglesia, director, productor y guionista de cine español, y en sus inicios historietista.
 Álvaro de la Iglesia Caruncho (1948-2011), también conocido como Álvaro Caruncho, pintor español.
 Álvaro de la Iglesia Santos (1859-1940), escritor cubano nacido en España, que firmó muchas de sus obras bajo los pseudónimos de Pedro Madruga, Artemio, A. L. Baró y Vetusto.
 Álvaro Iglesias (1993-), también conocido como Álvaro Iglesias Marcos, deportista español, jugador de hockey sobre hierba.
 Álvaro Iglesias Gómez (1982-), apodado Nanysex, uno de los mayores y más jóvenes pederastas de la historia de España, y responsable de la mayor red de pornografía infantil descubierta.
 Enrique Iglesias (1975-), también conocido como Enrique Miguel Iglesias Preysler, cantante, compositor, productor discográfico y actor español, hijo menor del cantante Julio Iglesias.
 Ezequiel Gutiérrez Iglesias (1840-1920), abogado, jurista y político costarricense.
 José Iglesias de la Casa (1748-1791), sacerdote y poeta español del neoclasicismo.
 Julio Iglesias (1943-), también conocido como Julio José Iglesias de la Cueva, cantante, compositor y empresario español, así como abogado y futbolista ya retirado.
 Julio Iglesias Puga (1915-2005), ginecólogo español, padre del cantante Julio Iglesias y abuelo de Enrique Iglesias.
 Miguel Iglesias (1830-1909), también conocido como Miguel Iglesias Pino de Arce, militar y político peruano, que ocupó la Presidencia del Perú en el período 1883-1885.
 Nacho Fernández Iglesias (1990-), también conocido como José Ignacio Fernández Iglesias, futbolista español que juega como defensa en el Real Madrid Club de Fútbol.
 Pablo Iglesias Posse (1850-1925), también conocido como Pablo Iglesias Possé, político español de ideología marxista, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).
 Pablo Iglesias Turrión (1978-), presentador de televisión, politólogo y político español, actual secretario general de Podemos (partido político español).
 Ramón Iglesia Parga (1905-1948), historiador, bibliotecario, editor y traductor español.

Toponimia 
 Iglesias, localidad y municipio situado en la provincia española de Burgos, Castilla la Vieja, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
 Iglesias, municipio italiano en la provincia de Cerdeña del Sur, en la isla italiana de Cerdeña.